

События 
 Договор России с Данией. Дания получала Голштейн-Готторп в обмен на Ольденбург.
 Созыв Уложенной Комиссии Екатерины II.
 Председатель Совета министров граф Аранда провёл через Совет Кастилии решение о полной высылке иезуитов из Испании и колоний. Ночь с 2 на 3 апреля — Все иезуиты в Испании по приказу Аранды арестованы, посажены на корабли и отправлены в папские владения. Указ об упразднении ордена в Испании и конфискации его имущества.
 Ликвидация Ордена иезуитов в Неаполе.
 Восстание крестьян в Моравии (район Опава).
 22 августа Екатерина II издала указ, запрещающий крестьянам жаловаться на помещиков лично императрице или императору.
 Осень — польский сейм. Россия оказала на него давление. Уравнение в гражданских правах католиков и диссидентов и отмены реформ 1764 года.
 Убит карсский паша. Для усмирения населения присланы войска из Вана. Восстание в Айдыне.
 1767—1769 — война Майсура с англичанами. Султан Хайдер-Али успешно провёл ряд операций.
 Конец государства Аютия (южный и центральный Таиланд).
 Закон Таунсенда о введении в американских колониях пошлин на ввоз чая, стекла, красок.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1767 году

 12 января — Пьер Дарю, французский военачальник, генерал-интендант Великой армии при Наполеоне I, премьер-министр Франции в 1815 году (ум. 1829)
 24 февраля — Буддха Лоетла Нафалай (Рама II), второй монарх династии Чакри, правил (1809—1824), поэт и художник (ум. 1824).
 24 февраля — Хосе Матиас Дельгадо, сальвадорский религиозный и политический деятель, «отец нации» (ум. 1832).
 19 февраля — Юзеф Пешка, польский художник (ум. 1831).
 25 марта — Иоахим Мюрат, французский военный деятель, маршал Франции (1804), король Неаполитанский (1808) (ум. 1815).
 13 мая — Жуан VI, король Португалии с 1816 года (ум. 1826)

 11 июня — Джон Куинси Адамс, президент США (ум. 1848).
 22 июня — Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат (ум. 1835).
 25 августа — Луи Антуан Сен-Жюст, деятель Великой Французской революции (ум. 1794).
 24 октября — Жак Лаффитт, французский банкир, политик и государственный деятель, премьер-министр Франции в 1830 — 1831 годах (ум.1844)
 25 октября — Анри-Бенжамен Констан де Ребек, французский политик и писатель швейцарского происхождения, политический деятель эпохи Французской революции, Первой империи, Реставрации и Июльской монархии (ум. 1830).
 26 ноября — Платон Александрович Зубов, князь, русский государственный деятель, фаворит Екатерины II (ум. 1822).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1767 году
 22 марта — Иоганн Петер Зюсмильх, немецкий пастор, занявший видное место в истории статистики (родился в 1707 году).
 30 марта — Иоганн Кристоф Глаубиц, выдающийся зодчий, создатель стилистики виленской школы архитектуры барокко, один из наиболее продуктивных архитекторов своей эпохи в Великом княжестве Литовском.
 25 июня — Георг Филипп Телеман, немецкий барочный композитор, органист, капельмейстер (родился в 1681 году).
 11 сентября — Александр Борисович Бутурлин, русский военачальник, граф (1760), генерал-фельдмаршал (1756); родился в 1694.
 13 сентября — Казнена через повешение Элизабет Браунригг, британская преступница, до смерти замучившая девочку-сироту, которая училась в её доме работе служанкой; родилась в 1720 году.
 27 октября — Иоганн Буркхарт Христофор Миних, российский генерал-фельдмаршал (родился в 1683 году).

См. также

Примечания